Wet van Chézy
Antoine de Chézy, een Frans waterbouwkundig ingenieur
gemeente in het Franse departement Allier: Chézy (Allier)